Бороди́нский сельсове́т — названия муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Бородинский сельсовет — в Рыбинском районе Красноярского края.
 Бородинский сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Бородинский сельсовет — в Боградском районе Республики Хакасия.

 упразднённые
 Бородинский сельсовет — в Можайском районе Московской области (до 1994)
 Бородинский сельсовет — в Шатурском районе Московской области (1960—1994)

См. также 
 Бородинское сельское поселение